Skan peut désigner :
 Skan, un dieu primaire amérindien des Lakotas (voir aussi Wakan),
 Golden Skans, une chanson et une nouvelle traitent du dieu
 Fenno-Skan ou Konti-Skan, lignes de transmission d'électricité en courant continu à haute tension (HVDC)
 Skan (1979), un album du groupe Twelfth Night,
 Skan Holding, une entreprise suisse, à Allschwil.
Skan, un musicien dans le style Trap/Tribal Trap